В парному розряді жіночого тенісного турніру Tucson Open 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Лесті Аллен і Барбара Поттер виграли титул, у фіналі перемігши пару Мері Лу Деніелс і Венді Проса 7-6, 6-0.

Сіяні пари 

 Даян Десфор /  Барбара Геллквіст (чвертьфінал)
 Шеррі Екер /  Джоанн Расселл (1-ше коло)

 Кейт Летем /  Мона Геррант (півфінал)
 Террі Голледей /  Роберта Маккаллум (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Tucson Open